Deerfield (letteralmente "pascolo di cervi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Deerfield – villaggio della contea di Lake, Illinois
 Deerfield – città della contea di Kearny, Kansas
 Deerfield – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Deerfield – township della contea di Isabella, Michigan
 Deerfield – township della contea di Lapeer, Michigan 
 Deerfield – villaggio della contea di Lenawee, Michigan 
 Deerfield – township della contea di Lenawee, Michigan 
 Deerfield – township della contea di Livingston, Michigan 
 Deerfield – township della contea di Mecosta, Michigan 
 Deerfield – villaggio della contea di Vernon, Missouri
 Deerfield – comune della contea di Rockingham, New Hampshire
 Deerfield – township della contea di Cumberland, New Jersey
 Deerfield – città della contea di Oneida, New York
 Deerfield – township della contea di Tioga, Pennsylvania
 Deerfield – township della contea di Warren, Pennsylvania 
 Deerfield – census-designated place della contea di Augusta, Virginia
 Deerfield – città della contea di Waushara, Wisconsin 
 Deerfield – comune della contea di Dane, Wisconsin 
 Fiume Deerfield (Deerfield River) – fiume nel nord del Massachusetts

Informatica
 Deerfield – processore della linea Itanium 2